Гребля — многозначный термин:

 Гребля — способ перемещения судна по поверхности воды с помощью вёсел, приводимых в движение мускульными усилиями человека.

Населённые пункты

Россия 
 Гребля — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.

Украина 
 Гребля — село в Иршавском районе Закарпатской области.
 Гребля — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Гребля — село в Христиновском районе Черкасской области.
 Гребля — село в Менском районе Черниговской области.